Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Phorcys le dieu, père des Phorcydes ;
 Phorcys de Phrygie, un meneur troyen à la guerre de Troie ;
 Phorcys de Salamine, un combattant achéen à la guerre de Troie.
 Phorcys est un satellite naturel de l'astéroïde (65489) Céto.
 Phorcys dubei nom donné à un des plus anciens thérapside gorgonopsiens connus.